Název Moravice má více míst:
 sídla
 Moravice, obec v okrese Opava
Moravice (Frymburk), zaniklé sídlo v okrese Český Krumlov
 Dolní Moravice, obec v okrese Bruntál
 Horní Moravice, část obce Dolní Moravice
 Moravice (Chorvatsko), vesnice v Chorvatsku, součást města Delnice
 Brod Moravice, chorvatská opčina

 ostatní
 Moravice (řeka), řeka pramenící v Hrubém Jeseníku a ústící do řeky Opavy
 Moravice (odbočka), železniční odbočka v Opavě
 Přírodní park Moravice
 Moravica, řeka v Srbsku

Související články 
 Morava (rozcestník)
 Moravec
 Moravičany

Externí odkazy